telek, ingatlan
Földrajz
 Románia
 Telek, település Bihar megyében
 Alsótelek, település Hunyad megyében
 Marostelek, település Maros megyében